Miejscowości w USA:
 Brawley – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Imperial
Gminy w USA:
 Brawley (ang. Brawley Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Scott